Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 5-7, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (Campioni)
 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Fred McNair /  Stan Smith (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Gene Mayer /  Hank Pfister (primo turno)
 Bob Carmichael /  Frew McMillan (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1979